Giner ist

 der Name einer Tiroler Künstlerfamilie aus Thaur, siehe Giner (Künstlerfamilie)

Giner ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Giner (1887–1965), Ordensgeistlicher und Abt
 Chrysostomus Giner (* 1930), Ordensgeistlicher und Abt
 Claudia Giner (* 1985), österreichische Schlagersängerin, siehe Gina (Sängerin)
 Fernando Giner (* 1964), spanischer Fußballspieler
 Francisco Giner de los Ríos (1839–1915), spanischer Philosoph und Pädagoge
 Irene Giner-Reichl (* 1956), österreichische Diplomatin
 Johann Giner der Ältere (1756–1833), österreichischer Bildhauer und Krippenschnitzer
 Johann Giner der Jüngere (1799–1848), österreichischer Krippenschnitzer
 Maria Giner (1922–2018), österreichische Politikerin

Siehe auch:
 Ginner